Kasachisch bezeichnet

die Kasachische Sprache
die Kasachische Küche
das Kasachische Alphabet